Pólux, o la forma latina Pollux, puede hacer referencia a:

Pólux, el hermano inmortal de los Dioscuros de la mitología griega; y, en honor a él, también a
Pólux, la estrella Beta Geminorum, en la constelación de Géminis;
Pollux, una luna del planeta Saturno;
Pólux, una cima de 4.092 msnm en los Alpes;
Pollux, un lago en la Patagonia chilena; y a
 Julio Pólux, un lexicógrafo griego.